Realeneiland (Amsterdam), eiland in de Nederlandse gemeente Amsterdam
Realeneiland (Stichtse Vecht), voormalig eiland/buitenplaats in de Nederlandse gemeente Stichtse Vecht